L'Odissée (Organisation du Dialogue et de l'Intelligence Sociale dans la Société Et dans l'Entreprise, O.D.I.S.S.E.E.) est une organisation non gouvernementale créée en 1990. Elle regroupe 500 « décideurs de toutes sphères ».

Activité 
L'organisation est composée de 500 personnes, qualifiées de « décideurs de toutes les sphères » par la revue Espace Social Européen. Ils se réunissent une fois par mois.

À l'occasion des vingt ans d'existence de l'organisation, l'Odis (Observatoire du dialogue social, dont Jean-François Chantaraud, délégué général de l'Odissée, est directeur général) publie L'État social de la France, un rapport sur la performance globale de la France. Celui-ci fait le lien entre performance économique et cohésion sociale, et établit un classement entre les différentes régions françaises (mettant en tête les Pays de la Loire et la Bretagne), ainsi qu'entre les divers pays européens, sur la base de ces deux indicateurs. Cette publication a été suivie d'une centaine de débats publics

Gouvernance

Présidence 

 2010 : Jean-Pierre Revoil

Délégué général 

 2010 : Jean-François Chantaraud

Notes et références

Voir aussi

Autres articles 
 Intelligence sociale

Liens externes 
 L'Odis
 Site de l'Odissée

Démocratie